«Місія нездійсненна 8» () — майбутній американський бойовик Крістофера Маккуоррі. Восьма частина франшизи. Прем'єра намічена на 28 червня 2024 року. В головних ролях: Том Круз і Ребекка Фергюсон. Режисер і сценарист — Крістофер Маккуоррі.

Найімовірніше, саме ця частина стане першим художнім фільмом, деякі сцени якого зніматимуть у космосі. Вже підтверджено, що на жовтень 2021 року запланований політ на МКС Тома Круза та Дага Лаймана із космічною місією Axiom Space Crew Dragon. Можливо разом із ними полетить ще одна пасажирка-актриса.

В ролях

Випуск 
Прем'єра фільму запланована на 28 червня 2024 року. Спочатку вихід фільму планувався на 5 серпня 2022 року, але був перенесений на 4 листопада 2022 року, потім на 7 липня 2023 року, а потім на 28 червня 2024 року через пандемію COVID-19.

Примітки

Посилання 

 

Фільми США
Фільми США 2024
Фільми, відкладені через пандемію COVID-19
Фільми про шпигунів
Фільми Paramount Pictures
Фільми Bad Robot Productions
Фільми Skydance Media
Фільми англійською мовою
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих
Сторінки з неперевіреними перекладами